La saison 2022-2023 de Primera Federación est la deuxième édition de la compétition en tant que troisième division. La compétition débute le  et s'achève le .

En fin de saison, le premier de chaque groupe est promu en Segunda División alors que les équipes classés entre la  et la  de chaque groupe disputent les barrages pour déterminer les deux autres équipes promues. En bas de classement, les cinq derniers de chaque groupe sont relégués et remplacés par les dix meilleurs formations de Segunda Federación.

Équipes participantes

Localisation

Participants 
Un total de 40 équipes participent au championnat, vingt-six d'entre-elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent quatre relégués de deuxième division et dix promus de quatrième division. Les 40 équipes participantes sont réparties en deux groupes de vingt équipes.

La composition des groupes est dévoilée le .

Légende des couleurs

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Groupe 1

Classement

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.

Résultats par match

Groupe 2

Classement

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.

Résultats par match

Barrages de promotion 
Les  aux  de chaque groupe prennent part aux barrages en match aller-retour. Le  affronte le  de l'autre groupe tandis que le  affronte le  de l'autre groupe. En cas d'égalité, l'équipe la mieux classée est la gagnante. Les deux vainqueurs des barrages obtiennent une place dans la division supérieure la saison suivante.

Demi-finales

Finales

Finale des champions 
Les équipes classées à la première place de chaque groupe s'affrontent, en aller-retour, pour déterminer le champion de la Primera Federación. Le vainqueur de ce match se qualifie directement pour le deuxième tour de la Coupe du Roi.

Statistiques

Meilleurs buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2022-2023
Espagne M3
Football M3
Espagne M3